Plauener Straßenbahn steht für:
 Plauener Straßenbahn GmbH, das Verkehrsunternehmen der Stadt Plauen
 Straßenbahn Plauen, das Straßenbahnsystem in der Stadt Plauen